Zebica (gmina Kuršumlija) – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w gminie Kuršumlija
 Zebica (miasto Kruševac) – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w mieście Kruševac